Tu na - termo chinês que pode ser traduzido como "exalando e aspirando" - é uma prática de exercícios respiratórios antiga, associada ao moderno qigong, e introduzida pelos taoistas no Período dos Reinos Combatentes (403-221 a.C.).

Constitui-se de técnicas de respiração que visam expelir o ar metabolizado e estagnado e aspirar o ar puro, visando o equilíbrio físico, mental e espiritual.

A respiração é a função orgânica responsável pelo intercâmbio entre nós e o ecossistema aéreo. O modo de respirar visa cumprir, com o máximo de eficácia, nossa adaptação harmoniosa ao ambiente atmosférico como parte de um todo. A maneira apropriada de respirar também é essencial para a nossa saúde, felicidade e nossa compreensão e consciência universais.

Respirar é a manifestação da função Yin, centrífuga e expansiva, e da função Yang, centrípeta e contrativa, num movimento harmonioso dos nossos órgãos internos. Além dos órgãos do aparelho respiratório, estão também diretamente relacionados com a respiração os órgãos do aparelho circulatório e suas funções, e o sistema nervoso, incluindo as reações nervosas autônomas e as funções cerebrais.

Tipos de respiração 
O controle da nossa respiração quanto ao volume de ar inalado e exalado, bem como o tempo de duração e a velocidade dessas funções, gera efeitos diversos sobre as funções dos nossos órgãos internos e influencia nossas condições físicas, psicológicas e espirituais:

 Velocidade: Lenta (Yin) x Rápida (Yang)
 Profundidade: Superficial (Yin) x Profunda (Yang)
 Extensão: Longa (Yin) x Curta (Yang)

O objetivo é desenvolver um padrão de respiração Lenta - Profunda - Longa, ajustando, gradual e conscientemente, sua velocidade, profundidade e extensão, visando uma respiração natural, executada sem intenção artificial ou esforço especial, para o aperfeiçoamento físico, mental e espiritual, equilibrado e harmônico.

Técnicas de respiração 
 No Tan Tien
 No estômago
 No coração
 Na garganta
 No cérebro

Chi kung